Résultats détaillés de l'édition 1993 du tournoi de tennis professionnel Internationaux de France de tennis remportés par l'Espagnol Sergi Bruguera chez les hommes et par l'Allemande Steffi Graf chez les femmes.

Faits marquants 
Dans le simple messieurs, à l'issue d'une finale en cinq sets, Sergi Bruguera vient à bout du double tenant du titre, l'Américain Jim Courier. Il devient le premier Espagnol à s'imposer dans le tableau masculin de Roland Garros depuis Andrés Gimeno en 1972.

De son côté, Steffi Graf remporte pour la troisième fois le simple dames en battant en finale l'Américaine Mary Joe Fernández, victorieuse dans les tours précédents des deux grandes favorites du tournoi Gabriela Sabatini (qui a pourtant mené 6-1, 5-1 dans ce match) et Arantxa Sánchez Vicario. Depuis sa précédente victoire, cinq ans plus tôt, l'Allemande avait échoué trois fois en finale. La tâche de l'Allemande s'est trouvée facilitée par l'absence de sa grande rivale et triple tenante du titre, Monica Seles, victime quelques semaines plus tôt de l'acte fou d'un déséquilibré qui l'avait poignardée dans le dos. Après ce succès, l'Allemande remporte les deux derniers tournois du Grand Chelem de la saison, Wimbledon et l'US Open.

Palmarès 

 Le Prix Citron est décerné à l'Allemand Michael Stich.
 Le Prix Orange est décerné au Français Arnaud Boetsch.
 Le Prix Bourgeon est décerné à la Croate Iva Majoli.

Simple messieurs

Têtes de série

Tableau final

Double messieurs

Tableau final

Simple dames

Têtes de série

Tableau final

Double dames

Têtes de série

Tableau final

Double mixte

Têtes de série 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux de France
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double dames des Internationaux de France
 Palmarès du double messieurs des Internationaux de France
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France
 Saison 1993 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi
 
 
  Site de la WTA

Navigation 

1993
France
France
France
Tennis en mai 1993
Tennis en juin 1993